GBA kan syfta på:

 GBA –  Nintendos uppföljare till Game Boy Color, se Game Boy Advance
 GBA – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Alderney
 GBA – en flygbas i grevskapet Wiltshire i Storbritannien, se Cotswold Airport
 GBA – ett protokoll som används i mobiltelefoni-nät, se Generic Bootstrapping Architecture